Universal Republic Records — звукозаписуючий лейбл, є підрозділом Universal Motown Republic Group. Лейбл заснований 2006 року в США,на основі неіснуючого лейблу Republic Records

Видавалися на лейблі гурти 

 3 Doors Down
 10 Years
 Alice Peacock
 ALO
 Alter Bridge
 Amy Winehouse
 Anberlin
 Atomic Tom
 Billy Boy On Poison
 Black DaDa
 Boyce Avenue
 Karl Wolf
 Cash Cash
 Chamillionaire
 Clare Maguire
 Code Red
 Колбі Кейллат
 Damian Marley (Jr. Gong)
 David Anthony
 Divide the Day
 DJ Class
 Don Omar
 Downstait
 Eli Young Band
 Erik Hassle
 Fast Ryde
 Flobots
 Florence + the Machine
 G.Love
 Godsmack
 Groove Coverage
 Hannah Sidibe
 Hinder
 Honey Honey
 India.Arie
 J Brown
 Jack Johnson
 Jaron
 Javon Black
 Jay Sean
 Jessie J
 Joe Brooks
 Josh Harris
 Julian Marley
 Karl Wolf
 Kate Earl
 Kate Havnevik
 Kevin Rudolf
 Kid Sister
 K'Jon
 Leighton Meester'
 Lil Jon
 Lucero
 Madcon
 Mando Diao
 Margarete Durante
 Mason Jennings
 Matt Costa
 Matt Wertz
 Miike Snow
 Mika
 Modern West
 Nas & Damian "Jr Gong" Marley
 Natalie Imbruglia
 Neff-U
 Neil Halstead
 Nikki Flores
 Owl City
 Pop Evil
 Rehab
 Richy Nix
 Rocco Deluca
 Rogue Wave
 Ron Pope
 Sam Sparro
 Savage
 Serabee
 Shawn Fisher
 Shiloh
 Show Stoppas
 Shurman
 Spose
 Steel Panther
 Stephen Jerzak
 Stereo Fuse
 The Stunners (group)
 Sylver
 Тейлор Свіфт
 The Band Perry
 The Black Ghosts
 The Cataracs
 The Limousines
 The Lonely Island
 The Muckrakers
 The Sounds
 Tinchy Stryder
 Tisha Howard
 Tori Amos
 Tyrone Wells
 We Are the Fallen
 Zach Gill
 Zee Avi
</div>

Посилання 
 Universal Republic офіційний сайт 

Лейбли звукозапису Нью-Йорка